Amerikai Egyesült Államok
 Long Creek (Dél-Karolina)
 Long Creek (falu, Illinois)
 Long Creek (község, Illinois)
 Long Creek (Iowa)
 Long Creek (Oregon)
 Long Creek (Texas)

 Kanada
 Long Creek (Prince Edward-sziget)
 Long Creek-híd